Winbom är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Winbom
 Johan Winbom
 Jonas Arvid Winbom

Svenska efternamn